Люсиль Мессажеот, также известная как Люсиль Франк (, Lucile Franque; ) — французская художница, писательница и поэтесса.

Биография 
Урождённая Маргарита Франсуаза Люси Мессажеот была дочерью Жана Жозефа Мессажеот, офицера кавалерии, и Мари Франсуа Клерк. Училась у Пьера-Нарцисса Герена в Париже.

Впервые она выставилась в 1799 году. Её портрет Стефани де Бурбон-Конти был признан политически подрывным и снят с выставки. Для своего второго участия в 1802 году она прислала тему из поэм Оссиана, Галла и Эвирхома. Выбор этого сюжета из поэм Оссиана объясняется принадлежностью художницы к группе «».

Эта группа выступала за изучение самых примитивных произведений, включая Оссиана, Библию и Гомера. Когда в 1798—1799 годах Куэй, Перье,  и его брат Жан-Пьер были исключены из мастерской, они поселились с Люсиль на . Их посещали видные деятели Республики учёных, в том числе Шатобриан. Люсиль стала музой группы.

В 1802 году она вышла замуж за  от которого у неё родилась дочь в 1799 году Исида-Мелани-Крисотемия-Лаодамия. Люсиль Мессажеот умерла в следующем году от туберкулёза.

Её сводная сестра Дезире Шарве вышла замуж за романиста и писателя  Шарля Нодье, который познакомился с Мессажеот в Париже и написал о ней в 1803 году в «Le peintre de Salzbourg», что она «Микеланджело поэзии и Оссиан живописи».

Она является автором отрывков «Эссе о гармониях меланхолии и искусства» (Essai sur les harmonies de la mélancolie et des arts) и стихотворения «Гробница Элеоноры» (Tombeau d'Éléonore).

Примечания

Литература 
 Saskia Hanselaar « Marguerite-Françoise-Lucie Messageot », notice sur le site de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien régime (SIEFAR).
 Andreas Klimt, Michael Steppes, Saur allgemeines Künstlerlexikon, notice de Hélène Guicharnaud, K.G. Saur éditeur, 2000.

Родившиеся в Лонс-ле-Сонье
Художницы Франции
Писательницы Франции